Гайдамачка: 

 Гайдамачка — река. 
 Гайдамачка — хутор.

См. также 
 Гайдамак
 Гайдамака